Урга́ — татарское село в Княгининском районе Нижегородской области России. Входит в состав Белкинского сельсовета.

Село является единственным населённым пунктом с преобладанием татарского населения в Княгининском районе Нижегородской области. Стоит на одноимённой реке.

Этимология 
Название «Урга» происходит от марийских слов «йорга» — искристая речка, либо от «ур» — белка.

История 

Первые упоминания о селе относятся к началу XIV века — тогда будущее село было основано тремя беглыми семьями, и находилось в пяти километрах к северо-западу от нынешнего поселения. 

В 1621 году в Урге появляются служилые люди Абыкай Баткаев (Ивакай Бокаев) и Аип-Гильде Искандеров, которые значительно расширяют и улучшают село. Предположительно, примерно в эти годы жители Урги отходят на пять километров к нынешнему расположения села, опасаясь насильственной христианизации (на прежнем месте остаётся «русское» село Бакаево (позже — Усовка), которое вскоре исчезает).

Первые задокументированные свидетельства о возведении в Урге мечети относятся к 1806 году — тогда уже её посещали более 400 прихожан. В конце 50-х — начале 60-х гг. XIX века в селе появляется вторая мечеть; к этому периоду относится расцвет Урги — она намного богаче окружающих её сёл и деревень. Спустя ещё около тридцати лет в селе появляется третья мечеть.

После установления Советской власти, в 1920-х гг. в селе действовали две кузницы, шесть ветряных мельниц, шесть средних общеобразовательных школ (библиотека из книг на русском и татарском языках), при этом все три мечети продолжали функционировать.

В 1930 году одна из мечетей была насильственно закрыта (переоборудована под школу), а её руководители X. Аксянов и М. Неасбаев были вскоре арестованы, и одновременно умерли в лагерях в 1938 году. Остальные две мечети были закрыты в 1936 и 1938 годах (переоборудованы под ещё одну школу и клуб).

В 1938 году (за пять месяцев до трагической гибели) Ургу посетил (в качестве депутата) В. П. Чкалов.

В 1990 году «Религиозное общество мусульман села Урга» было зарегистрировано. Председателем его был избран Аббяс Баширов. В 1991 году местные мусульмане на свои средства поставили деревянную мечеть.

К 2006 году был закрыт единственный в Урге детский сад. К 2008 году из восьми школ осталась лишь одна, и та в этом же году была закрыта.

Село было административным центром и единственным населённым пунктом Ургинского сельсовета. Впоследствии включено в состав Белкинского сельсовета.

География и демография 
Располагается на левом берегу одноимённой реки Урги.

Бо́льшая часть населения — татары. Средняя численность населения в летнее время составляет 1500—2000 человек, в зимнее 300—500 человек. Количество домов — 600. Преобладающая религия среди верующих — ислам.

Действует мечеть, построенная в 1991 году на средства населения. В 2008 году открыт памятник героям Великой Отечественной войны. В этом же году была закрыта Ургинская сельская школа.

См. также 
 Урга (приток Суры) — река, давшая название селу.
 «Урга — территория любви» — русско-французский фильм 1991 года. Не путать: в данном названии «урга» обозначает скотоводческий термин монгольского языка.

Примечания

Литература 
 «История исламских общин Нижегородской области». Сенюткин С. Б., Идрисов У. Ю., Сенюткина О. Н., Гусева Ю. Н. Н. Новгород, 1998.

Ссылки 
 
 Жители села Урга — жертвы демократии. Статья Олега Андержанова на сайте islamnn.ru от 26 октября 2009 года. Проверено 11-07-2010

Населённые пункты Княгининского района
Упразднённые муниципальные образования Княгининского района
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2009 году